2 miejscowości w Polsce:
 Racław – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec
 Racław – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Zobacz też: Rasław (Racław) – imię